Ragnarok steht für:

 Ragnarok (norwegische Band), norwegische Black-Metal-Band
 Ragnarok (neuseeländische Band), neuseeländische Progressive-Rock-Band
 Ragnarok Online, ein MMORPG von Gravity Corp.
 Thor: Tag der Entscheidung, Comic-Verfilmung aus dem Jahr 2017, Originaltitel Thor: Ragnarok.

Siehe auch:
 Ragnarök (Begriffsklärung)